Maki steht für:

 Makis, verschiedene Primaten
 Maki-Sushi, ein japanisches Gericht, siehe Sushi #Maki-Sushi
 Maki Engineering, ein japanischer Formel-1-Konstrukteur
 Maki (Nishikambara), eine Stadt im Landkreis Nishikanbara, Präfektur Niigata, eingemeindet nach Niigata
 Maki (Higashikubiki), ein Dorf im Landkreis Higashikubiki, Präfektur Niigata, eingemeindet nach Jōetsu
 MAKI (Multi-Mechanismen-Adaption für das künftige Internet), ist der Sonderforschungsbereich 1053, der Technischen Universität Darmstadt

Maki steht als Abkürzung für:

 Maki (historische Partei), ehemalige Israelische Kommunistische Partei
 Maki (Partei), heutige Israelische Kommunistische Partei (zeitlich Rakach genannt)

Maki ist der Familienname folgender Personen:

 Ally Maki (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Chico Maki (1939–2015), kanadischer Eishockeyspieler
 Fumihiko Maki (* 1928), japanischer Architekt
 Izumi Maki (1968–2018), japanische Langstreckenläuferin
 Jim Maki (* 1950), US-amerikanischer Skispringer
 Kazumi Maki (1936–2008), japanischer Physiker
 Miyako Maki (* 1935), japanische Mangaka
 Maki Moichirō (1886–1959), japanischer Herpetologe
 Ryan Maki (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Seiichirō Maki (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Shinji Maki (1934–2013), japanischer Entertainer und Musiker
 Wayne Maki (1944–1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Yūki Maki (* 1984), japanischer Fußballspieler

 Maki Yūkō (1894–1989), japanischer Bergsteiger

Maki ist der Vorname folgender Personen:

 Maki Asakawa (1942–2010), japanische Sängerin
 Maki Gotō (* 1985), japanische Sängerin
 Maki Ishii (1936–2003), japanischer Komponist
 Maki Murakami, japanische Mangazeichnerin
 Maki Sakai (* 1970), japanische Schauspielerin
 Maki Tabata (* 1974), japanische Eisschnellläuferin

Siehe auch:

 Mäki

MAKI